Paulista (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Paulista (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Paulista FC, een Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo
Juninho Paulista (1973), een voormalig Braziliaans voetballer